

Введенське () — назва ряду населених пунктів у Росії, названих на честь свята Введення.
 Введенське — село, Кетовський район, Курганська область
 Введенське — селище, Кетовський район, Курганська область
 Введенське — присілок, Клинський район, Московська область
 Введенське — село, Мішкинський район, Курганська область
 Введенське — село, Одинцовський район, Московська область
 Введенське (садиба)

Див. також 
 Введенка
 Веденське